«Лучше умереть, чем быть как Личита» () — мексиканская теленовелла 2015 года, производства продюсера Роси Окампо для киностудии «Televisa», в главных ролях Майте Перрони, Арат де ла Торре, Ингрид Марц, Эдуардо Сантамарина и . Выход в эфир с 24 августа 2015 на «Canal de las Estrellas»..

Сюжет 
Личита работает в рекламном агентстве Iconika уже 10 лет, но чувствует себя недооцененной и незаметной. Она решает что-то изменить и превращается из офисной «девочки для битья» в наделенную властью Алисию. Однако восхождение на вершину никогда не бывает легким, и на этом пути она сталкивается с ситуациями, которые проверяют ее характер и ценности.

В ролях

Главные роли 
 Майте Перрони — Алисия «Личита» Гутьеррес
 Арат де ла Торре — Роберто Дуарте
 Ингрид Марц — Лусиана де Толедо и Мондрагон Ирибаррен Эдуардо Сантамарина — Аугусто де Толедо и Мондрагон  — Сандра Мадариага Вторичный 
 Шерлин — Магос Венди Гонсалес — Бриса Пачеко Сильвия Паскель — Эльза Гутьеррес де Лопес Рикардо Фастлихт — Элиас Мерчант Диего де Эрисе — Браулио Монкада Патрисио Боргетти — Нестор Акоста Эдди Вилард — Алехандро де Толедо и Мондрагон Касабланка Габриэла Платас — Беатрис Касабланка де Толедо и Мондрагон Лус Элена Гонсалес — Хесуса Макария — Фатима''

Награды и премии 
Теленовелла Лучше умереть, чем быть как Личита была номинирована 23 раза на 6 различных премий, из которых 9 стали выигрышными.

Показ

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Мексики 2015 года
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Драматические телесериалы Мексики
Комедийные телесериалы Мексики
Телесериалы на испанском языке
Телесериалы ЛГБТ-тематики Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии Bravo
Теленовеллы — лауреаты премии Copa Televisa
Теленовеллы — лауреаты премии Juventud
Теленовеллы — лауреаты премии TV Adicto Golden Awards
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)